Mount Misery kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Mount Misery, Tasmanien, berg

Saint Kitts och Nevis 

 Äldre namn på Mount Liamuiga, berg, Saint John Capesterre, 

Robotskapade Australienförgreningar